Kürdəmir bezeichnet
 eine Stadt in Aserbaidschan, siehe Kürdəmir (Stadt)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Kürdəmir (Rayon)